Skrooge est un logiciel libre de comptabilité personnelle écrit pour KDE.
C'est un logiciel sous licence GNU GPL V3, disponible sous GNU/Linux, Solaris, FreeBSD, Mac OS X et théoriquement sur Windows. Il a été écrit en C++ et utilise la bibliothèque Qt.

Skrooge vise à être simple et intuitif. Il permet de garder une trace de vos dépenses et revenus, de les classer par catégorie et de produire des rapports.

Fonctionnalités 
Liste non exhaustive de fonctionnalités :

 Garder une trace de vos revenus et dépenses
 Voir à quoi vous dépensez votre argent
 Gérer vos investissements et analyser leurs performances
 Gérer plusieurs comptes 
 Rapports graphiques
 Organisation de votre travail en onglets
 Annuler/Refaire à l'infini
 Filtres sur les éléments dans les opérations et rapports
 Création illimitée de catégories et de niveaux
 Mise à jour "en masse" des opérations
 Opérations planifiées
 Budget
 Importation et exportation de données aux formats OFX, QIF, MT940 ou CSV ainsi que KMyMoney, HomeBank, GnuCash, Grisbi, Microsoft Money ou Money Manager Ex

Articles connexes 
 KMyMoney
 Grisbi
 JGnash
 GnuCash
 Open Financial Exchange
 HomeBank

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Projet KDE
  Dernière version sur KDE Apps

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel comptable
Logiciel pour Unix
Logiciel utilisant Qt
Logiciel libre de comptabilité
Logiciel KDE